Indonesië
 Sorkam (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Sorkam (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra